Гожак () — коммуна во Франции, департамент Гар
 Гожак () — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Гожак () — коммуна во Франции, департамент Жер
 Гожак () — коммуна во Франции, департамент Ланды
 Гожак () — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна